Križanje je lahko:

 Križanje - v biologiji križanje živalskih ali rastlinskih vrst
 Križanje - smrtna kazen, pri kateri se človeka pribije na križ
 Pokrižanje (blagoslov) - simbolna kretnja vernikov različnih krščanskih Cerkva
 Križanje, tudi križiščni kvadrat - pri sakralnih zgradbah bazilikalnega tipa, je križanje prostor definiran kot presek glavne ladje in transeptov.

Glej tudi 

 Križ
 Križišče